Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2001 was de 9e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Zuid-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 10 landen deel aan dit toernooi dat van 2 maart tot en met 18 maart 2001 in Peru werd gespeeld. Brazilië werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2001, dat van 13 september tot en met 30 september in Trinidad en Tobago werd gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Brazilië, Argentinië en Paraguay.

Stadions
De wedstrijden werden gespeeld in Arequipa, Peru.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Externe links
CONMEBOL – Sudamericano Masculino Sub 17
RSSSF

Voetbal in Peru
Voetbal in 2001
Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Peru